Українська Прем'єр-ліга 2014–2015 — 7-й сезон української Прем'єр-ліги, який проходив з 2014 по 2015 роки.

Учасники 
За підсумками чемпіонату 2013–2014 років Прем'єр-лігу залишили «Арсенал» та «Таврія», а з першої ліги піднялися «Олімпік» і ПФК «Олександрія». Крім того, через анексію Криму від участі у чемпіонаті відмовився ФК «Севастополь». «Олександрія» відмовилася від підвищення в класі. За регламентом ПФЛ (п.22 ст.13) у разі відмови «Олександрії» її місце мала зайняти «Сталь». «Сталь» також відмовилася від участі в Прем'єр-лізі. У зв'язку із цим уперше з сезону 2001–2002 Прем'єр-лігу було скорочено до 14 клубів.

Склад учасників:

Керівництво, тренери та спонсори 

 До 7 листопада 2014 року головним тренером «Металурга» З був Олег Таран.
 До 16 грудня 2014 року головним тренером «Чорноморця» був Роман Григорчук.
 До 24 лютого 2015 року виконувачем обов'язків головного тренера «Металурга» З був Олександр Томах.

Турнірна таблиця 
|}

Результати матчів

Тур за туром

Найкращі бомбардири

Склади команд

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2014—2015
 Прем'єр-ліга (Україна)

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-ліга
 Федерація футболу України

2014 у футболі
2015 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2014 в українському спорті
2015 в українському спорті